Sorud-e Schahanschahi Iran () war von 1933 bis 1979 die Nationalhymne des Iran.

Sie besingt die Verdienste des Schahs und der Pahlavi-Dynastie, äußert die Hoffnung auf den Fortbestand des Staates und nimmt Bezug auf die Geschichte Irans. Die Hymne besteht aus drei Strophen. Die erste Strophe ist dem Schah, die zweite der Fahne und die dritte Strophe der Nation gewidmet. Der Text wurde von Mohamad Haschim Afsar verfasst, die Melodie von Daud Nadschmi komponiert. 

Die Hymne wurde nach der islamischen Revolution und der Gründung einer Republik durch Soroud-e Melli-ye Dschomhuri-ye Eslami-e Iran ersetzt.

Text

Siehe auch 
 Liste ehemaliger Nationalhymnen

Fußnoten 

Nationales Symbol (Iran)
Iran